Исторический герб города «По́рхова» — административного центра Порховского района Псковской области Российской Федерации.

Описание герба 
«В голубом поле древний, многопретерпевший от осад замок, начинающий возобновляться, как по истории значится».

История герба 
Исторический герб Порхова был Высочайше утверждён 28 мая 1781 года императрицей Екатериной II вместе с другими гербами городов Псковского наместничества. (ПСЗРИ, 1781, Закон № 15162)..

Подлинное описание герба Порхова гласило: «Въ голубомъ полѣ, древній, многопретерпѣвшій отъ осадъ замокъ, начинающій возобновляться, какъ по Исторіи значится». В верхней части щита — герб Пскова.

В 1861 году, в период геральдической реформы Кёне, был разработан проект нового герба уездного города Порхова (официально не утверждён):«В лазоревом щите серебряный в развалинах замок с круглыми воротами. В вольной части герб Псковской губернии. Щит увенчан серебряной стенчатой короной и окружён золотыми колосьями, соединёнными Александровской лентой».

В советский период исторический герб Порхова (1781 года) не использовался.

Решение о возрождении или реконструкции исторического герба Порхова в качестве официального символа Порховского городского поселения не принималось.

См. также 
 Гербы населённых пунктов Псковской области

Примечания

Литература 
 Винклер П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесённые в Полное собрание законов с 1649 по 1900 г. — , 1990.
 Соболева Н. А. и др.  Гербы городов России. Альбом-справочник — М.: Профиздат — «Отечество», 1998. С.190. ил.
 Сперансов Н. Н. Земельные гербы России XII—XIX вв. — , Советская Россия, 1974. — 200 с.
 Мочёнов К., Коржик Ю. «Гербы современной России». Гербы областей, районов, городов, поселков и сел внесённые в ГГР РФ, разработанные при участии Союза геральдистов России с 1992 по 2004 гг. / Справочник. — М.: Гербы и флаги, 2005. — 296 с., ил. ISBN 5-7034-0184-4
 Рево О. А. Гербы городов Полоцкой и Витебской губерний Российской Империи // Наука и жизнь. — 1998 — № 7
 Борисов И. В., Е. Н. Козина  Геральдика России. — М.: АСТ; Астрель, 2005. — 423 с., с. 119—128: ил. ISBN 5-17-030039-5, ISBN 5-271-11355-8

Гербы Псковской области
Порхов
Гербы с изображением крепости